est le titre anglais des œuvres suivantes :
Le Mystère de Hunter's Lodge, nouvelle policière d'Agatha Christie, mettant en scène le détective Hercule Poirot, initialement publiée en revue, au Royaume-Uni, le , dans le  de l'hebdomadaire  et reprise :
en 1924, dans l'édition britannique du recueil  ;
en 1925, dans l'édition américaine du recueil  ;
en 1968, dans le recueil français Les Enquêtes d'Hercule Poirot ;
Le Mystère de Hunter's Lodge, téléfilm réalisé par Renny Rye sur un scénario de T. R. Bowen, initialement diffusé en 1991, dans le cadre de la série télévisée Hercule Poirot, dont il constitue le  ( de la saison 3).